Koji Nishimura (Ayama, 7 de julho de 1984) é um futebolista profissional japonês, goleiro, defende as cores do Nagoya Grampus.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei